Елена Седина () — украинская, а с 2001 года — итальянская шахматистка, международный мастер (1999). Окончила Киевский университет.

Чемпионка УССР (1988, 1990). В составе сборных Украины и Италии участница 9-и Олимпиад (1994—2000 — за Украину и 2004—2012 — за Италию). Четыре раза представляла итальянскую сборную на командых чемпионатах Европы (2001—2003, 2009—2011).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины
Шахматисты Италии
Выпускники Киевского университета